Di seguito sono riportati analisi statistiche e record di vario genere sul campionato mondiale di calcio a 5.

Partecipazioni e prestazioni nelle fasi finali 

1T: eliminata al primo turno.
2T: eliminata al secondo turno.
OF: eliminata agli ottavi di finale.
QF: eliminata ai quarti di finale.
Q: qualificata.
-: non qualificata o non presente.

Gol storici

Note 

FIFA Futsal World Cup
Calcio5